Pawłowka () – nazwa toponimów w Rosji

m.in.:

 Pawłowka – osiedle typu miejskiego w obwodzie uljanowskim
 Pawłowka – chutor w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego
 Pawłowka – wieś w rejonie konyszowskim obwodu kurskiego
 Pawłowka – wieś w rejonie kurczatowskim obwodu kurskiego
 Pawłowka – wieś w rejonie rylskim obwodu kurskiego

Zobacz też 
 Pawłówka – nazwa miejscowości w Polsce, na Białorusi i Ukrainie

Strony ujednoznaczniające